Warnerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Warnerville (Kalifornien)
 Warnerville (Nebraska)
 Warnerville (New York)